Holmboe ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Holmboe (1873–1956), norwegischer Politiker
 Bernt Michael Holmboe (1795–1850), norwegischer Mathematiker
 Christopher Andreas Holmboe (1796–1882), norwegischer Philologe
 Cornelius Holmboe (1881–1947), norwegischer Politiker und Verteidigungsminister
 Hans Holmboe (1798–1868), norwegischer Lehrer und Politiker

 Jørgen Holmboe (1902–1979), norwegischer Meteorologe
 Johan Henrik Rye Holmboe (1863–1933), norwegischer Geschäftsmann und Politiker
 Kasper Holmboe (* 1973), dänischer Musicaldarsteller
 Knud Holmboe (1902–1931), dänischer Journalist und Islamkonvertit
 Pernille Holmboe (* 1977), norwegisches Model
 Thorolf Holmboe (1866–1935), norwegischer Maler
 Vagn Holmboe (1909–1996), dänischer Komponist
 Wilhelmine Holmboe-Schenström (1842–1938), norwegische Mezzosopranistin und Konzertsängerin

Siehe auch:
 Mount Holmboe, Berg im westantarktischen Ellsworthland